Cel de-al doisprezecelea sezon al serialului de televiziune animat american SpongeBob SquarePants, creat de fostul biolog marin și animator Stephen Hillenburg, a început să se difuzeze pe Nickelodeon în Statele Unite ale Americii, pe 11 noiembrie 2018. Serialul prezintă aventurile lui SpongeBob și diverșiilor săi prieteni din orașul subacvatic fictiv Bikini Bottom. Sezonul a fost produs executiv de către creatorul de serii Hillenburg, care a revenit și ca scriitor. Spectacolele acestui sezon sunt Marc Ceccarelli și Vincent Waller, care sunt și producători co-executivi. Acesta a fost ultimul sezon în care Hillenburg a fost implicat înainte de moartea sa, pe 26 noiembrie 2018.

Producție 
Pe 23 mai 2017, a fost anunțat că seria a fost reînnoită pentru un al doisprezecelea sezon. Sezonul a început să fie difuzat pe 11 noiembrie 2018.

Episoade

Episoadele sunt ordonate după numărul de producție și nu după ordinea originală de difuzare a acestora.

Semnul * înseamnă că acest episod nu are titlul oficial tradus în română.

Referințe și note

Legături externe

SpongeBob Pantaloni Pătrați
Seriale de televiziune din 2018
Seriale de televiziune din 2019
Seriale de televiziune americane